Solenozetes är ett släkte av kvalster. Solenozetes ingår i familjen Plasmobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Solenozetes